Това е списък на страните по трудоспособно население. Данните са от „World Factbook“ на ЦРУ .

Данните в таблицата са приблизителни и имат само информативна цел. Информацията е динамична и зависи от множество фактори, затова и използването и сравняването на данните трябва да се прави внимателно. Съкращението „est.“ е за години, в които е подадено прогнозно трудоспособно население за съответната държава.

Население
Списъци на страни